National Soccer League 1985 var den nionde säsongen av Australiens National Soccer League.

Tabeller

Poängtabeller

Northern Conference

Southern Conference

Slutspel

Källor 
 ozfootball.net

1985 i Australien
1985
Fotbollssäsongen 1985